El Torneig d'Acapulco 2009 conegut com a Abierto Mexicano Telcel 2009 és un esdeveniment tennístic de la ATP inclòs dintre de la sèrie 500 en categoria masculina i International Tournaments en categoria femenina. Es juga a Acapulco, Mèxic, entre el 23 i el 28 de febrer del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009